Tarakan puede referirse a:

 Tarakan, una isla en la costa de Borneo;
 Tarakan, una ciudad en la isla de Tarakan;
 el monte Tarakan, un volcán en las isla Halmahera;
 el HMAS Tarakan, una lancha de desembarco australiana asignada en 1973;
 y al HMAS Tarakan, un buque de desembarco de tanques australiano, llamado así por la batalla de Tarakan.